Daya Nueva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Daya Nueva (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Daya Nueva (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar